Имаклик — топоним:

 Имаклик — одно из наименований острова Ратманова.
 Имаклик — упразднённое поселение на острове Ратманова.